

Geografia 
 Gonfreville-Caillot – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia

Persone 
 Alexandre Caillot – vescovo cattolico francese
 Jacques Caillot – incisore francese
 Ken Caillot – sciatore alpino francese